Мартине Эк Хаген (; ) — норвежская лыжница, победительница этапа Кубка мира. Специализируется в дистанционных гонках.

Карьера 
В Кубке мира Хаген дебютировала в 2011 году, в ноябре 2012 года одержала единственную победу на этапе Кубка мира, в эстафете. Кроме этого, на сегодняшний день имеет на своём счету 1 попадание в тройку лучших на этапах Кубка мира, также в эстафете, в личных гонках имеет на своём счету 2 попадания в десятку лучших. Лучшим достижением Хаген в общем итоговом зачёте Кубка мира является 47-е место в сезоне 2011/12.

За свою карьеру в чемпионатах мира и Олимпийских играх участия пока не принимала. Побеждала на чемпионатах мира среди юниоров и среди молодёжи.

Использует лыжи и ботинки производства фирмы Rossignol.

Ссылки 
 

Лыжники Норвегии